Джэксборо () — город в США, расположенный на севере штата Техас, административный центр округа Джэк. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 4511 человек, по оценке Бюро переписи США в 2017 году в городе проживало 4357 человек.

История 

Первые поселенцы, привлечённые выгодными предложениями Техасского управления эмиграции и землепользования (), поселились в регионе в середине 1850-х годов. Изначально город назвали Мескитвилл. В 1858 году город был выбран административным центром округа Джэк и переименован в Джэксборо в честь ветеранов Техасской революции братьев Уильяма и Патрика Джэк. В 1859 году в Джэксборо открылось почтовое отделение.

Джэксборо, находившийся в одном из немногих округов, не поддержавших отделение от Техаса во время Гражданской войны, стал самым западным из оставшихся в Техасе после войны. В 1870 году было завершено строительство крепости Флот-Ричардсон к югу от города. Форт помог обезопасить Джэксборо от набегов индейцев. В 1871 году город получил известность после того, как в нём прошел суд над вождями индейцев Кайова Сатантой и Большим Деревом за убийство. В те годы в городе работали три мельницы, кирпичный завод, хлопкоочистительная машина, две церкви, школа, выходила газета Jacksboro Frontier Echo.

В 1898 году в Джэксборо пришла железная дорога Chicago, Rock Island, and Texas Railroad, а в 1910 построили железную дорогу Gulf, Texas, and Western. Город стал крупным транспортным центром региона. Позже статус города был укреплён построенными автомобильными дорогами. В 1920-х годах в регионе нашли нефть, и обслуживание нефтяных месторождений стало дополнительной статьёй доходов помимо сельского хозяйства.

География 
Джэксборо находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 21,1 км2, из которых около 18,8 км2 занято сушей, а примерно 2,3 км2 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Джэксборо преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 4511 человек, было 1322 домохозяйства и 879 семей. Расовый состав города: 80 % — белые, 7,2 % — афроамериканцы, 0,8 % — 
коренные жители США, 0,5 % — азиаты, 0 % — жители Гавайев или Океании, 10,5 % — другие расы, 1 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 19,9 %.

Из 1322 домохозяйств, в 35,2 % живут дети младше 18 лет. 49,5 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (22,5 % с детьми младше 18 лет), в 11,6 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 5,4 % 
домохозяйств мужчины проживали без жён, 33,5 % домохозяйств не являлись семьями. В 29,9 % домохозяйств проживал только один человек, 15,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,55 человека. Средний размер семьи — 3,18 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 23,8 % — жители младше 20 лет, 34,4 % находятся в возрасте от 20 до 39, 29,3 % — от 40 до 64, 12,8 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 35 лет.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, медианный доход домохозяйства в Джэксборо составляет 41 525 долларов США в год, медианный доход семьи — 49 875 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 21 287 долларов. Около 13 % семей и 16 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 19,1 % в возрасте до 18 лет и 4,5 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из 5 человек. Мэр и все члены городского совета выбираются всем городом сроком на два года каждый.

Другими важными должностями, на которые происходит наём сотрудников, являются:
 Сити-менеджер
 Городской секретарь
 Шеф полиции
 Шеф пожарной охраны
 Городской юрист
 Муниципальный судья

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Джэксборо, являются:
  автомагистраль 281 США идёт с севера от города Уичито-Фолс на юг к Стивенвиллу.
  автомагистраль 380 США Техас идёт с востока от Грейама на запад к Декейтеру.
  автомагистраль 59 штата Техас начинается в Джэксборо и идёт на северо-восток к Монтейгу.
  автомагистраль 114 штата Техас идёт с северо-запада от Симора и идёт на юго-восток к Далласу.
  автомагистраль 148 штата Техас начинается в Джэксборо и идёт на север к Хенриетте.
  автомагистраль 199 штата Техас начинается в Джэксборо и идёт на юго-восток к Форт-Уэрту.

В городе располагается муниципальный аэропорт Джэксборо. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 981 метр. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является муниципальный аэропорт Уичито-Фолс. Аэропорт находится примерно в 100 километрах к северу от Джэксборо.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Джэксборо.

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2016-2017 финансовый год, Джэксборо владел активами на $19,8 млн, долговые обязательства города составляли $8,5 млн. Доходы города составили $5,89 млн, расходы города — $6,17 млн .

Основными работодателями в городе являются:

Отдых и развлечения 
Рядом с городом располагается озеро Джэксборо, популярное место рыбалки и отдыха, а также исторический парк штата Форт-Ричардсон.

Ежегодно в Джэксборо проходит фестиваль Mesquiteville Days.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Джэк (округ, Техас)